Де Лаурентис () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Де Лаурентис, Аурелио (род. 1949) — итальянский кинопродюсер, предприниматель. Племянник Дино Де Лаурентиса.
 Де Лаурентис, Вероника (род. 1950) — итальянская актриса и общественный активист. Дочь Дино Де Лаурентиса.
 Де Лаурентис, Джада (род. 1970) — итальяно-американская шеф-повар, писательница, журналистка и телеведущая.
 Де Лаурентис, Дино (1919—2010) — итало-американский кинопродюсер. Дядя Аурелио Де Лаурентиса.
 Де Лаурентис, Луиджи (1917—1992) — итальянский кинопродюсер, старший брат Дино Де Лаурентиса.
 Де Лаурентис, Марта (1954—2021) — американский кинопродюсер. Жена Дино Де Лаурентиса.